Limón – miasto w Kostaryce
 Limón – prowincja Kostaryki
 Limón – gmina w Hondurasie, w departamencie Colón